Lúcio Domício Enobarbo (cônsul em 94 a.C.), cônsul romano em 94 a.C..
 Lúcio Domício Enobarbo (cônsul em 54 a.C.), cônsul romano em 54 a.C., sobrinho do anterior.
 Lúcio Domício Enobarbo (cônsul em 16 a.C.), cônsul romano em 16 a.C., neto do anterior.
 Lúcio Domício Enobarbo, mais conhecido como Nero, imperador romano e neto do anterior.

Ver também 
 Enobarbos

 
Desambiguações de antropônimos